Са́нта-Крус-де-Гри́о (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдехалон. Занимает площадь 19,65 км². Население — 164 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы